Пруссия